Indianapolis 500 2013 je bila sedemindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 2013. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel Tony Kanaan s povprečno hitrostjo 301,644 km/h.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2013 v športu
2013